Niederholz ist

ein Ortsname:
 Niederholz (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Niederholz (Mehring), Ortsteil der Gemeinde Mehring, Landkreis Altötting, Bayern

ein Familienname:
 Georg Friedrich vom Holtz zu Niederholz (1597–1666), deutscher General im Dreißigjährigen Krieg